Mudruňka je příjmení více osob:

 Alois Mudruňka (1888–1956) – český malíř a grafik
 Alois Mudruňka (pedagog) (1859-1937) - český pedagog a zakladatel muzea v Říčanech
 Čestmír Mudruňka (* 1936) –  český sochař a restaurátor
 Jaroslav Mudruňka (* 1954) – český fotbalista